Aleksander Frączkiewicz (1910–1994) – polski muzykolog, teoretyk muzyki i pedagog.
 Aleksander Frączkiewicz (1863–1925) – polski pedagog, dyrektor gimnazjów w Brzeżanach i w Stryju.

Zobacz też 
 Frączkiewicz